Niemcy:
 Glaubitz – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia

Osoby:
 Alois Glaubitz – niemiecki piłkarz
 Rico Glaubitz – niemiecki piłkarz
 Jan Krzysztof Glaubitz – polski architekt

Inne:
 Glaubitz – ród